Az 1979–1980-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 46. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Szombierki Bytom nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. A GKS Katowice és a Polonia Bytom kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1980
Lengyel 1
Lengyel 1